Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže, rozehrané 25. srpna 2014. Postoupilo z ní šestnáct tenistek po výhrách ve třech kolech.

Hráčky

Nasazení hráček

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka 

| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Anastasia Grymalská
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Florencia Molinerová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Jekatěrina Byčkovová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Maria Sanchezová
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Erika Semová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Montserrat Gonzálezová
| RD1-score7-1=0
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=2
| RD1-seed8=20
| RD1-team8= Julia Putincevová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=16
| RD2-team1={{nowrap| Aliaksandra Sasnovičová}}
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Jekatěrina Byčkovová
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Maria Sanchezová
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2='''6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=20
| RD2-team4= Julia Putincevová
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=16
| RD3-team1=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014